Etowah (Arkansas) ;
 Etowah (Caroline du Nord) ;
 Etowah, ville située en Oklahoma ;
 Etowah (Tennessee) ;
 la rivière Etowah ;
 le comté d'Etowah.